Името Златолист носят две български села:

 Златолист – село в област Благоевград;
 Златолист – село в област Кърджали.